Владисла́в Фе́дорович Бо́йко (псевдонім Василь Шукайло);  8 вересня 1939, Михайлівка — 16 лютого 2015, Київ) — український поет. Заслужений журналіст України.

Чоловік Меншун Валентина Іванівна

Життєпис 
Народився 8 вересня 1939 року в с. Михайлівці Лебединського району на Сумщині.

Перший вірш опублікував у Лебединській районній газеті(1954).

Закінчив факультет журналістики Київського університету та відділ журналістики Вищої партійної школи при ЦК КПУ. Працював у редакціях районних газет Сумської області,в журналі Перець, редактором відділу публіцистики журналу «Вітчизна», редагував газети "Гаківниця" та "Від вуха до вуха".

Творча діяльність 
Автор книжок сатири та гумору «Осел диригент», «Боброва шуба», «Соловей на службі», «Трактат про ніс», «Родові риси», «Сміх на голову», поетичної збірки  «Журавлина пора»; казки для дітей «Як їжачок зайчика рятував».

Громадська діяльність                                                                                                                          
Член Національної спілки письменників України.

Член журі Всеукраїнської літературної премії імені О.Олеся.

Нагороди і відзнаки 
 1999 — Заслужений журналіст України. 
 2000 — Лауреат премії імені Леоніда Глібова 
 2004 — Лауреат премії імені Степана Олійника.

Джерела 
 Сумське земляцтво в м. Києві. Вип. 1 / Упорядк. В. Г. Морданя. — К.: Довіра, 2005. — С. 153. — ISBN 966-507-172-6.

Посилання 
 Бойко Владислав Федорович

Українські поети
Українські сатирики
Українські редактори
Дитячі письменники
Випускники Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка
Випускники Вищої партійної школи при ЦК КПУ
Уродженці Лебединського району
Лауреати премії імені Леоніда Глібова